Палата пэров — название в некоторых странах верхней аристократической палаты Парламента. Первая в истории палата пэров — английская палата лордов, действующая с 1341 года.

Исторические аристократические верхние палаты 
 Палата лордов — верхняя палата английского парламента с 1341 года по 1649 год и с 1660 года по 1707 год (в 1657 — 1660 годах называлась Палата пэров), с 1707 года по 1801 год — верхняя палата Парламента Великобритании, и с 1801 года — верхняя палата Парламента Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии;
 Палата лордов Ирландии — верхняя палата ирландского парламента с 1297 года по 1800 год;
 Палата пэров Франции — верхняя палата французского парламента с 1814 года по 1848 год;
 Палата пэров Португалии — верхняя палата португальского парламента с 1826 года по 1838 год и с 1842 года по 1910 год;
 Палата пэров Японии — верхняя палата японского парламента с 1889 года по 1947 год;
 Палата пэров Испании — верхняя палата испанского парламента с 1834 года по 1836 год;
 Палата магнатов Венгрии — верхняя палата венгерского парламента с 1849 года по 1849 год, в 1861 году, с 1865 года по 1918 год и с 1927 года по 1945 год;
 Палата господ Пруссии — верхняя палата прусского парламента с 1850 года по 1918 год;
 Палата господ Австрии — верхняя палата австрийского парламента с 1867 года по 1918 год; 
 Палата дворян Швеции — верхняя палата шведского парламента;